Мейстарадейлдин 1969 () — 27-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1970
Фарерские острова
1969 год на Фарерских островах